И Бокс Оупън 2012 е 3-тото и последно издание на И Бокс Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в датския град Фарум от 9 до 15 април.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Тенис в Дания